Abbaye de Valbonne peut faire référence à : 
 abbaye de Valbonne, située à Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales en France ;
 abbaye de Valbonne, située à Valbonne, dans les Alpes-Maritimes en France.

Homonymie d'abbayes